Die Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Playoffs und Playdowns. Meister wurde der Klub Saive aus Liège.

Vorrunde

Playdowns

Playoffs

Weblinks
toernooi.nl

Mannschaft 2010
Badminton 2009
Badminton 2010